Кубок Тото 2015/2016 — 32-й розыгрыш Кубка Тото. Состязание проводится в два этапа: 14 команд премьер-лиги поделены на три группы, из которых 8 команд проходят в «плей-офф», где состязаются с выбыванием. Титул защищает Маккаби (Тель-Авив).

Календарь

Групповой этап

Группа А 

|-

Группа B 

|-

Группа C 

|-

1/4 финала 

|colspan="5" style="background-color:#99cccc;" align=center|25-27 октября/29-30 ноября 2016

|}

1/2 финала 

|colspan="5" style="background-color:#99cccc;" align=center|14-15 декабря 2016

{{OneLegResult|«Бней Иегуда» (Тель-Авив)||0:3|«Ирони» (Кирьят-Шмона)}}
|}

 Финал 

|colspan="5" style="background-color:#99cccc;" align=center|28 декабря 2016'''

|}

Ссылки 
 uefa.com
 Лига ха-Аль (иврит)
 Чемпионат Израиля по футболу 2015/2016
 Кубок Израиля по футболу 2015/2016
 Лига Леумит 2015/2016

2015/2016
Спорт в Израиле в 2015 году
Спорт в Израиле в 2016 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2015/2016